Okręty US Navy o nazwie USS "Groves" lub podobnych:
 USS "Groves" (DE-543) był niszczycielem eskortowym. Jego budowa została przerwana w 1944.
 USS "Stephen W. Groves" (FFG-29) jest fregatą rakietową. Wszedł do służby w 1982.

Zobacz też
 USS "Belle Grove" (LSD-2)
 USS "Spiegel Grove" (LSD-32)

Groves